{{Taxobox
| name = Rhizobium
| fossil_range = 
| image = Rhizobium tropici strain BR816 on TY agar.JPG
| image_caption = Rhizobium tropici agaragar-táptalajt tartalmazó petricsészében
| domain = Baktériumok (Bacteria)
| phylum = Proteobacteria (proteobaktériumok)
| classis = Alphaproteobacteria
| ordo = Rhizobiales
| familia = Rhizobiaceae
| genus = Rhizobium
| genus_authority = Frank, 1889
| synonyms = *| wikispecies = Rhizobium
| wikicommonscat = Rhizobium
}}

A Rhizobium a proteobaktériumok egyik nemzetsége.

 Tudnivalók 
A Rhizobium-fajok Gram-negatív baktériumok, amelyek a talajban élnek és megkötik a nitrogént. Emiatt szimbiózisban élnek a hüvelyesekkel (Fabales) és a Parasponia-fajokkal. A kapcsolat a növények gyökerein keresztül valósul meg.

A baktériumok a gyökér egyes sejtjeibe ágyazódnak be; itt a nitrogént felszívva, ammóniává alakítják át, aztán szerves anyagként, mint például glutaminként a növényekbe továbbítják. A növények cserébe, a fotoszintézis által létrehozott szerves vegyületeket adnak a baktériumoknak.

Ezt a baktérium csoportot, először 1888-ban, a holland Beijerinck vette észre és írta le. Az újonnan felfedezett mikroorganizmusnak, Beijerinck a Bacillus radicicola nevet adta. A „Bergey's Manual of Determinative Bacteriology” című könyv szerint ezt az élőlényt, manapság a Rhizobium leguminosarum néven ismerik.

 Rendszerezés 
A nemzetségbe az alábbi fajok tartoznak (lehet, hogy a lista hiányos):Rhizobium alamii Berge et al. 2009Rhizobium alkalisoli Lu et al. 2009Rhizobium aggregatum (Hirsch and Müller 1986) Kaur et al. 2011Rhizobium borbori Zhang et al. 2011Rhizobium cellulosilyticum García-Fraile et al. 2007Rhizobium daejeonense Quan et al. 2005Rhizobium endophyticum López-López et al. 2010Rhizobium etli Segovia et al. 1993R. e. bv. mimosaeR. e. bv. phaseoliRhizobium fabae Tian et al. 2008Rhizobium galegae Lindström 1989Rhizobium gallicum Amarger et al. 1997R. g. bv. gallicumR. g. bv. orientaleRhizobium giardinii Amarger et al. 1997Rhizobium grahamii López-López et al. 2011Rhizobium hainanense Chen et al. 1997Rhizobium huautlense Wang et al. 1998Rhizobium indigoferae Wei et al. 2002Rhizobium larrymoorei (Bouzar and Jones 2001) Young 2004Rhizobium leguminosarum (Frank 1879) Frank 1889 - típusfajR. l. bv. trifoliiR. l. bv. viciaeRhizobium loessense Wei et al. 2003Rhizobium leucaenae Ribeiro et al. 2011Rhizobium lupini (Schroeter 1886) Eckhardt et al. 1931Rhizobium lusitanum Valverde et al. 2006Rhizobium mediterraneum Rhizobium mesoamericanum López-López et al. 2011Rhizobium mesosinicum Lin et al. 2009Rhizobium miluonense Gu et al. 2008Rhizobium mongolense Van Berkum et al. 1998Rhizobium oryzae Peng et al. 2008Rhizobium phaseoli Dangeard 1926 emend. Ramírez-Bahena et al. 2008Rhizobium pisi Ramírez-Bahena et al. 2008Rhizobium radiobacter vagy Agrobacterium tumefaciens (Beijerinck and van Delden 1902) Young et al. 2001Rhizobium rhizogenes vagy Agrobacterium rhizogenes (Riker et al. 1930) Young et al. 2001Rhizobium rosettiformans Kaur et al. 2011Rhizobium rubi (Hildebrand 1940) Young et al. 2001Rhizobium selenitireducens corrig. Hunter et al. 2008Rhizobium soli Yoon et al. 2010Rhizobium sullae Squartini et al. 2002Rhizobium tarimense Turdahon et al. 2012Rhizobium tibeticum Hou et al. 2009Rhizobium tropici Martínez-Romero et al. 1991Rhizobium tubonense Zhang et al. 2011Rhizobium undicola (de Lajudie et al. 1998) Young et al. 2001Rhizobium vallis Wang et all. 2011Rhizobium vignae Ren et al. 2011Rhizobium vitis (Ophel and Kerr 1990) Young et al. 2001Rhizobium yanglingense'' Tan et al. 2001

Leszármazási fa
A jelenleg elfogadott taxonómia az List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listája és a National Center for Biotechnology Information (NCBI), ami pedig a 16S rRNA-based LTP release 106-on alapul, amit a The All-Species Living Tree Project állított elő.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Current research on Rhizobium leguminosarum at the Norwich Research Park
Young, J.M.; Park, D.-C.; Weir, B.S. 2004: Diversity of 16S rDNA sequences of Rhizobium spp. implications for species determinations. FEMS microbiology letters, 238(1): 125-131. doi: 10.1111/j.1574-6968.2004.tb09746.x reference page
NCBI link: Rhizobium
European Nucleotide Archive

Baktériumok
Baktériumnemzetségek